L'île Maudez est une île située dans l'archipel de Bréhat, sur la commune de Lanmodez.
Saint Maudez est un saint breton ayant vécu au   qui fait partie des saints bretons.
Saint-Maudez est une commune des Côtes-d'Armor.